Фри́дель фон Ва́нгенхайм (; 11 мая 1939, Москва — 6 апреля 2001, Берлин) — немецкий актёр, драматург и поэт-песенник.

Биография 
Фридель фон Вангенхайм происходил из семьи известных немецких театральных актёров. Его дед — Эдуард фон Винтерштайн, его родители — Инга и Густав фон Вангенхайм. Во втором браке Фридель был женат на актрисе Ренате Райнекке.

В ГДР Вангенхайм писал пьесы для Фридрихштадтпаласта и песни для мужского вокального квартета Die Mimosen. Фридель также играл в театре и снимался в кино. В 1999 году выпустил детективный роман Kamera läuft, Herr Kommissar.

Покончил жизнь самоубийством и похоронен на Доротеенштадтском кладбище.

Сочинения 
 Der Einstein des Sex. Doktor Magnus Hirschfeld: Schwuler, Jude und Sozialist. Ein Drehbuch. Berlin 1996. (mit Valentin Passoni und Rosa von Praunheim)
 Kamera läuft, Herr Kommissar. Ein Medien-Krimi. Ullstein, Berlin 1999. ISBN 3-548-24593-5 (mit Jan Eik)

Фильмография 
 1997: Schwuler Mut — 100 Jahre Schwulenbewegung
 1999: Der Einstein des Sex
 1999/2000: Die Königin. Marianne Hoppe

Примечания

Ссылки 
  Der Tagesspiegel: «Умер Фридель фон Вангенхайм. Драматург покончил с жизнью». 

Похороненные на Доротеенштадтском кладбище